Howard Davis (atletičar) (rođen 1967.), jamajčanski atletičar
 Howard Davis (hokejaš) (rođen 1932.), britanski hokejaš
 Howard Davis Jr. (1956. – 2015.), američki boksač, osvajač zlatne medalje na OI 1976.